ZPM steht für:
 Zentrale pontine Myelinolyse, neurologische Erkrankung
 Zero-Point-Modul, fiktive Energiequelle in der US-amerikanisch-kanadischen Science-Fiction-Serie Stargate Atlantis, siehe Nullpunktsenergie

zpm steht für:
 San-Juan-Mixtepec-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung